Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1988-1989 - België
 Eerste klasse 1988-89 (basketbal België)
 Eerste klasse 1988-89 (voetbal België)
 Eerste klasse 1988-89 vrouwen (voetbal Frankrijk)